La Plaza Azcuénaga se encuentra ubicada en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Está en el cruce de las avenidas 19 y 44. 

Su nombre data de 1901, cuando se le impuso esta denominación en homenaje a quien fuera miembro de la Primera Junta de Gobierno y partícipe de la Revolución de mayo de 1810, don Miguel Ignacio de Azcuénaga.

Antiguamente era atravesada por la diagonal 73, pero luego fue cerrada al tránsito construyendo dos maceteros circulares en sus extremos. El espacio donde antiguamente estaba la diagonal 73, es usado los fines de semana para distintos eventos, como la feria "Manos Platenses" coordinada por el Instituto de Economía Social y Desarrollo Sustentable, encuentros gastronómicos, o actividades sociales solidarias.

Controversia 
Desde hace varios años, la Fundación Pro Humanae Vitae, —ONG reconocida por las autoridades de la Municipalidad de la Plata— organiza la Feria Manos Platenses, actividad que reúne artesanos y emprendedores que exponen sus productos. Esta feria es rechazada por algunos vecinos del barrio ya que, debido al público que concurre, los días sábados, domingos y feriados el tránsito de vehículos en las calles circundantes es similar al de los días hábiles, provocando ruidos y congestionamientos de tránsito y autos estacionados en salidas de garage.

Enlaces relacionados 
 Plazas de La Plata
 La Plata

Fuentes consultadas

Referencias 

Parques, plazas y paseos de La Plata
Plazas de la provincia de Buenos Aires